Aquesta és una llista d'estrelles notables de la constel·lació del Cavallet, ordenades per ordre decreixent de brillantor.

Vegeu també 
 Llista d'estrelles per constel·lació

Referències 
 
 
 
 

Cavallet